Rodney Heath ha battuto in finale Horace Rice 6-4 6-3 6-2.

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Australasian Championships 1910